Лу́говское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Андреапольского района Тверской области.

Административный центр — деревня Луги.

Географические данные 
 Нахождение: восточная часть Андреапольского района
 Граничит:
 на севере — с Пеновским районом, Охватское СП
 на востоке — с Селижаровским районом, Дмитровское СП
 на юге — с Нелидовским районом, Высокинское СП и Нелидовским СП
 на западе — с Андреапольским СП

Северо-западную часть поселения пересекают железнодорожная линия Бологое — Великие Луки и автодорога Андреаполь — Пено — Хитино.

Основные реки — Жукопа и её притоки Тюзьма, Чёрная, Нетороповка, Кутевка (бассейн Волги) и Нетесьма (бассейн Западной Двины).

На юго-востоке часть территории поселения занимает Центрально-Лесной заповедник.

История 
С образованием в 1796 году Тверской губернии территория поселения вошла в Осташковский уезд. В 1929—1935 гг. входила в Западную область, с 1935 года — в Калининскую область. В 1944—1957 гг. относилась к Великолукской области, с 1957 опять к Калининской области, Ленинский район. В 1963—1965 гг. входила в Торопецкий район. С 12 января 1965 относится к Андреапольскому району.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Луговского и Жукопского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входили 36 населённых пунктов:

 Бывшие населённые пункты
Недавно исчезли деревни:
 в бывшем Жукопском сельсовете — Альхимцево, Захарино, Дулино, Пушкино, Ганино, Васьково, Василёво, Пивовар, Стулово.
 в бывшем Величковском сельсовете — Дмитрово, Пантелеево, Старое, а деревня Бучково присоединена к д. Луги.

Экономика 
Основные хозяйства: АОЗТ «Величково» и СПК «Жукопа» (бывший совхоз «Пробуждение»).

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Примечания 

Муниципальные образования Андреапольского района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году